Napo (rijeka), Ekvador
 Napo (pokrajina), Ekvador
 Napo (okrug), Peru